Botafogo Futebol e Regatas, uma agremiação poliesportiva brasileira
 SpaceX Starship, um foguete e espaçonave reutilizáveis em desenvolvimento pela SpaceX